L'amico del cuore – film del 1998 diretto da Vincenzo Salemme
L'amico del cuore (Our Friend) – film del 2019 diretto da Gabriela Cowperthwaite